Ме́льдаль (, ) — североевропейская фамилия. Известные носители:
 Мельдаль, Ингрид (род. 1952) — шведская кёрлингистка.
 Мельдаль, Мортен (род. 1954) — датский химик.